Алаторка — название населённых пунктов в России:

 Алаторка — село в Иглинском районе Башкортостана.
 Алаторка — село в Уваровском районе Тамбовской области.